AIP — білок та однойменній кодуючий ген ()
 AIP — збірник аеронавігаційної інформації ()